Héctor Rodríguez – judoka cubano
 Héctor Rodríguez – calciatore argentino 
 Héctor Rodríguez – arbitro di calcio honduregno
 Héctor Rodríguez – cestista messicano
 Héctor Rodríguez – maratoneta colombiano
 Héctor Rodríguez Peña – calciatore uruguaiano